Мі́на

Військова справа 
 Міна (військова справа)
 Міна — український і польський дворянський рід, герб якого внесений до  гербовник Малоросійського дворянства .
 Жива міна — метальний боєприпас, як граната.
 Мінометна міна
 Морська міна
 Наземна міна
 Протитанкова міна
 Протипіхотна міна
 Саморушна міна — стара назва торпеди.

Особи 
 Міна — ім'я грецького походження.
 Артуро Міна — еквадорський футболіст.
 Деніз Міна — шотландська письменниця детективного жанру.
 Єррі Міна — колумбійський футболіст.
 Міна Мадзіні — італійська співачка, телеведуча і акторка.
 Нарсісо Міна — еквадорський футболіст.
 Санті Міна — іспанський футболіст.

Топоніми

Міна (Буркіна-Фасо) — село в провінції Бале.

Міна (Фарс) — селище в остані Фарс.
 Міна (Хорасан-Резаві) — селище в остані Хорасан-Резаві.

Міна (Португалія) — парафія.

Міна (Красноярський край) — селище в Партизанському районі Красноярського краю.

Міна (долина)

Міна (Каліфорнія) — невключена територія в окрузі Мендосіно, штат Каліфорнія.
 Міна (Нью-Йорк) — місто.
 Міна (Невада) — переписна місцевість.
 Міна (Огайо) — невключена територія в окрузі Вільямс, штат Огайо.
 Міна (Південна Дакота) — невключена територія в окрузі Едмундс, штат Південна Дакота.

Інше 
 Міна (одиниця вимірювання) — в античності.
 Міна — хід в листку, зроблений деякими комахами.
 Міна — гримаса.
 Міна (бартер) — господарська операція.

Примітки